Джеймс Данн (; 21 жовтня 1939, Бірмінгем — 26 червня 2020) — провідний британський дослідник Нового Заповіту. Протягом багатьох років працює професором богословського факультету Даремського університету. після свого виходу на пенсію отримав статус професора пенсіонера. Данн є особливо відомим своїми дослідженнями Послань св. ап. Павла. Також Данн проповідником у своїй громаді Методистської церкви.

Основні праці

Примітки 

Доктори богослов'я
Випускники університету Глазго
Випускники Клер-Коледжу (Кембридж)
Випускники Університету Глазго